Feliksowo peut désigner en Pologne :

 Feliksowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Feliksowo, village de la voïvodie de Mazovie